L'île Wallace est le nom de deux îles dans le monde anglo-saxon : 
 Île Wallace (Colombie-Britannique) au Canada ;
 Île Wallace (Argyll et Bute) en Écosse.